Steer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Steer (* 1935), deutscher General
 Bill Steer (* 1969), britischer Gitarrist
 Erich Steer (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Franz Steer (* 1958), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Hannelore Steer (* 1943), deutsche Journalistin und Afrikanistin
 Irene Steer (1889–1977), britische Freistil-Schwimmerin
 Jed Steer (* 1992), englischer Fußballtorhüter
 Max Steer (1931–2009), deutscher Bürgermeister
 Rachel Steer (* 1978), US-amerikanische Biathletin

Siehe auch:

 Steer-by-Wire
 Ster
 Stehr
 Stier